EBO peut désigner :
 endobrachyœsophage, une anomalie anatomique de l'œsophage ;
 EBO EMP5, un pistolet-mitrailleur.

Ebo peut désigner :
 Ebo, un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Philodromidae.

Voir aussi 
 Forêt d'Ebo, vaste espace boisé du Cameroun.